Monitoring může být:
ekologie
 monitoring biotopů – sledování stavu biotopů

mediální studia
 monitoring médií – systematický sběr mediálních dat v určitém časovém období

marketing
 face monitoring

Související články 
 mapování